Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 steht für:

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 - Série A1
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 - Série A2